Юлихский дом (, ) — средневековый знатный род франкского происхождения, представители которого с 1003 года назначались герцогами Нижней Лотарингии графами в Юлихгау.

История 
О первых представителях рода известно мало, а его генеалогия запутана и неполна. Первым известным представителем рода был Герхард I, упоминаемый в 1029 году как граф в Юлихгау. В 1093 году его правнук, граф Герхард III, получил статус имперского графа. Наибольшего могущества дом достиг при правлении графа Вильгельма II Великого. У него не было детей, после его смерти в 1207 году род угас по мужской линии, однако Вильгельм ещё при жизни добился признанием своим наследником Вильгельма фон Генгебаха, сына своей сестры, Ютты, который и унаследовал графство под именем Вильгельм III. Основанный им род называют домом Юлих-Генгебах.

Генеалогия

См. также 
 Графство Юлих
 Дом Генгебах
 Список графов и герцогов Юлиха

Литература

Ссылки 
 
 
 

 
История Германии
Дворянские роды по алфавиту